Velicu ist der Familienname folgender Personen:

 Dorin Velicu (* 1986), rumänischer Skeletonsportler
 Dumitru Velicu (1930–1997), rumänischer Dressurreiter
 Marian Velicu (* 1977), rumänischer Boxer